Op het US Open 2020 tennistoernooi speelden de mannen het dubbelspel van 2 tot en met 10 september 2020 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York. Door de coronapandemie werd er met 32 duo's gespeeld i.p.v. met 64.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Externe link 
 Toernooischema mannendubbelspel bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2020